Altendorf (Alemanha) — município na região administrativa de Oberfranken, estado de Baviera, Alemanha
 Altendorf (Suíça) — comuna no cantão de Schwyz, Suíça
 Altendorf (Baixa Áustria) — município no estado da Baixa Áustria, Áustria

Desambiguações de topônimos